Уте Штанге (; ), в замужестве Вагнер () и Шелль () — немецкая гребчиха, выступавшая за сборные ГДР и объединённой Германии в 1980-х и 1990-х годах. Чемпионка летних Олимпийских игр в Сеуле, обладательница бронзовой медали Олимпиады в Барселоне, двукратная чемпионка мира, победительница многих регат национального и международного значения.

Биография 
Уте Штанге родилась 2 апреля 1966 года в коммуне Массерберг, ГДР. Проходила подготовку в Лейпциге в спортивном клубе DHfK. Тренировалась под руководством Херты Вайссиг и Вольфганга Шелля, за которого впоследствии вышла замуж.

Впервые заявила о себе в гребле в 1983 году, выиграв серебряную медаль в восьмёрках на юниорском мировом первенстве во Франции. Год спустя на аналогичных соревнованиях в Швеции завоевала в той же дисциплине золото.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1985 года, когда вошла в основной состав восточногерманской национальной сборной и побывала на чемпионате мира в Хазевинкеле, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в зачёте распашных рулевых восьмёрок.

В 1986 году в восьмёрках выиграла серебряную медаль на мировом первенстве в Ноттингеме.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле — в составе команды, куда также вошли гребчихи Аннегрет Штраух, Юдит Цайдлер, Уте Вильд, Аня Клуге, Беатрикс Шрёэр, Катрин Хаккер, Рамона Бальтазар и рулевая Даниэла Нойнаст, заняла в женских восьмёрках первое место, завоевав тем самым золотую олимпийскую медаль. За это выдающееся достижение по итогам сезона была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» в золоте.

В 1989 году в безрульных четвёрках одержала победу на чемпионате мира в Бледе, при этом выступала уже под фамилией своего первого мужа Вагнер.

На мировом первенстве 1990 года в Тасмании получила бронзу в программе восьмёрок.

После объединения ГДР и ФРГ вошла в состав гребной сборной Германии и продолжила принимать участие в крупнейших международных регатах. Так, в 1991 году представляла страну на чемпионате мира в Вене, показав в восьмёрках пятый результат.

В 1992 году отправилась выступать на Олимпийских играх в Барселоне и выиграла бронзовую медаль в зачёте восьмёрок — здесь её экипаж опередили гребчихи из Канады и Румынии. За это достижение удостоилась высшей спортивной награды Германии «Серебряный лавровый лист».

На чемпионате мира 1993 года в Рачице получила бронзовую награду в восьмёрках.

В 1994 году была лучшей в восьмёрках на мировом первенстве в Индианаполисе.

Находясь в числе лидеров немецкой национальной сборной, Уте Шелль благополучно прошла отбор на Олимпийские игры 1996 года в Атланте, однако на сей раз попасть в число призёров не смогла — в восьмёрках квалифицировалась в утешительный финал B и расположилась в итоговом протоколе соревнований лишь на восьмой строке.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Уте Шелль   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) ГДР
Гребцы (академическая гребля) Германии
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1988 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1992 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы мира по академической гребле
Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» в золоте
Кавалеры Серебряного лаврового листа